Київська середня школа № 146 — середня загальноосвітня школа I—III ступенів, розташована у Дніпровському районі міста Києва, Україна.

Педагогічний колектив 

 Коваленко Ольга Валеріївна — директор школи, 1970 року народження, вчитель фізики, педагогічний стаж 26 роки, учитель вищої категорії, Старший учитель, Відмінник освіти України. 
 Примачок Світлана Анатоліївна — 0,5 ставки заступника директора школи з навчально-виховної роботи, 1967 року народження, вчитель географії, педагогічний стаж 26 років, учитель вищої категорії, Старший учитель. 
 Лукаш Світлана Володимирівна — 0,5 ставки заступника директора школи з навчально-виховної роботи, 1967 року народження, вчитель образотворчого мистецтва, креслення, педагогічний стаж 23 років, учитель вищої категорії, Старший учитель. 
 Горелова Вікторія Вікторівна — 0,5 ставки заступника директора школи з навчально-виховної роботи, 1973 року народження, вчитель англійської мови, педагогічний стаж 24 років, учитель вищої категорії, Старший учитель. 
 Пущина Лідія Василівна — завідувачка господарства, 1943 року народження, загальний стаж роботи 49 років, на посаді завгоспа з вересня 2000 року.

Посилання